Biberfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Biberfeld (1856–1924), deutscher Schriftsteller in Breslau
 Pinchas Paul Biberfeld (1915–1999), deutscher Rabbiner in München